Dorrenbach ist der Familienname von:

 Franz Dorrenbach (1870–1943), deutscher Bildhauer
 Heinrich Dorrenbach (1888–1919), deutscher Offizier und sozialistischer Revolutionär